Zschaler ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Zschaler (1885–1975), Oberfinanzpräsident in Königsberg
 Frank E. W. Zschaler (* 1958), Historiker